Lisy () est une île inhabitée de Russie située en face de Nakhodka et de la presqu'île de Troudny dans la baie de Nakhodka (mer du Japon).

Description 

Elle s'étend sur une longueur de  pour une largeur de .

Histoire

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des îles de Russie

Liens externes 
 
 
 

Île en Russie
Île inhabitée